Джафарзаде () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Джафарзаде, Азиза Мамед кызы (1921—2003) — азербайджанский писатель, литературовед, общественный деятель.
 Джафарзаде, Исхак Мамедрза оглы (1895—1982) — азербайджанский советский археолог. 
 Джафарзаде, Севиндж (род. 1994) — азербайджанская футболистка.